Renova (geslacht), een vissengeslacht
Renova (motorfiets), een Belgisch historisch merk van motorfietsen
Renova (stad), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
Renova (conferentiecentrum), een conferentieoord in Bilthoven